Командование альпийских войск () — штаб альпини, горнострелковых частей Сухопутных войск Италии. Образовано в 1997 году вместо , располагается в Больцано. Ранее подчинявшееся , с 1 октября 2016 года находится в полном распоряжении .

Предыстория 
Командование альпийских войск является правопреемником штаба . Первый подобный штаб появился в Болонье согласно приказу от 25 марта 1860 года, первым командиром стал генерал-лейтенант . Рсновной функцией стала преимущественно территориальная служба — в случае войны развёртывался целый корпус для противостояния врагу. Под контролем корпуса находилась территория между реками Панаро и Таулло. После 1867 года на присоединённых к Италии территориях появились новые автономные части. 15 августа 1870 года был образован специальный корпус с центром в провинции , переименованный в 4-й корпус сухопутных войск Италии, которым командовал генерал-лейтенант Рафаэле Кадорна. 9 октября корпус был расформирован, а в январе 1871 года воссоздан как Генеральный штаб сухопутных войск в Риме, должность командующего занял генерал-лейтенант итальянской армии, принц Пьемонта Умберто ди Савойя, будущий король Италии Умберто I.

В 1873 году Генеральный штаб сухопутных войск в Риме был расформирован, его место занял 4-й генеральный штаб во Флоренции, а 22 января 1877 года на его основе был создан , существовавший в составе Королевской итальянской армии вплоть до капитуляции Италии 8 сентября 1943 года. С 1939 по 1940 годы был сформирован , который воевал в Греции и СССР в составе 8-й итальянской армии: из 57 тысяч альпийцев домой вернулись живыми только 11 тысяч человек. 1 марта 1943 года корпус был расформирован. 1 мая 1945 года в Больцано создано 4-е территориальное военное командование, которое в 1952 году преобразовано в командование 4-го армейского корпуса. 1 января 1973 года корпус стал именоваться альпийским и принял в свой состав все подразделения альпини.

1 октября 1997 года в связи с реализацией «новой модели обороны» был распущен , на смену которому пришло Командование альпийских войск. Все бригады были сохранены: в строю остались также 4-й альпийский парашютно-десантный полк,  и . В декабре 2008 года 6-й полк перешёл в состав Альпийского учебного центра в Аосте. С 1 июля 2014 года 4-й альпийский парашютно-десантный полк передан спецназу итальянской армии, с 1 октября 2016 года Командование альпийских войск подчиняется непосредственно .

Функции 
Командованию подчиняется большая часть горных частей Армии Италии, оно отвечает за их обучение и подготовку. Штаб располагается в Больцано; штабу подчиняются две альпийские бригады в составе дивизии «Тридентина», учебный центр, развёрнутые вдоль Альп и в Абруццо вспомогательные части, а также метеорологическая служба  и горные поисково-спасательные отряды. Основные функции такие же, как и у .

Структура 

  
  
  
  

Нашивка — английский щит с зелёным верхним и серебряным нижним полями. В зелёном поле изображён смотрящий влево орёл, над ним серебряная надпись «Comando Truppe Alpine». В серебряном поле — герб Больцано.

Глава командования альпийских войск является и . С 8 февраля 2018 года пост занимает генерал Клаудио Берто.

Примечания

Ссылки 
 
 Sito ufficiale 
 Метеорологическая служба Meteomont 

Горные войска
Вооружённые силы Италии
Воинские части и формирования, созданные в 1997 году